Плаховка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Плаховка — до 1999 г. название аула Кантай Нуринского района Карагандинской области.

Россия 
 Плаховка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.

Украина 
 Плаховка — село в Путивльском районе Сумской области.